Села́я, Села́йя () — фамилия и топоним.

Персоналии 
 Селая, Анхелика (Angélica Guadalupe Celaya; род. 1982) — американская актриса и модель.
 Селайя, Мануэль (José Manuel Zelaya Rosales; род. 1952) — президент Гондураса (2006—2009).
 Селайя, Нельсон (Nelson Fabián Zelaya Ramírez; род. 1973) — парагвайский футболист.
 Селайя, Родольфо (Rodolfo Antonio Zelaya García; род. 1988) — сальвадорский футболист.
 Селая, Хосе (José Santos Zelaya López; 1853—1919) — президент Никарагуа (1893—1909).
 Селайя, Эктор (Héctor Ramón Zelaya Rivera; род. 1957) — гондурасский футболист.

 Диас Селайя, Франсиско Рамон (Francisco Ramón Díaz Zelaya; 1896—1977) — гондурасский композитор.
 Пенья Селайя, Серхио Сальвадор (Sergio Salvador Peña Zelaya; род. 1987) — гондурасский футболист.
 Фернандес-Линдо-и-Селайя, Хуан Непомусено (Nepomuceno Fernández Lindo y Zelaya; 1790—1857) — президент Сальвадора (1841—1842) и Гондураса (1847—1852).

Топонимы 
 Селая (Celaya) — город и центр одноимённого муниципалитета в штате Гуанахуато, Мексика.
 Селая (Zelaya) — департамент в Никарагуа, существовавший в 1957—1986 годах.
 Селая (Selaya) — муниципалитет в Испании, входящий в провинцию Кантабрия.
  (Zelaya) — северо-западный пригород Буэнос-Айреса, Аргентина.

Другие значения 
 «Селая» — мексиканский футбольный клуб из города Селая штата Гуанахуато.